Nickell ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Nickell (* 1944), US-amerikanischer Wissenschaftler
 Nick Nickell (* 1947), US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Oliver Tree Nickell (* 1993), US-amerikanischer Multimediakünstler und Musiker, siehe Oliver Tree
 Rachel Nickell (1968–1992), britisches Mordopfer, siehe Mordfall Rachel Nickell
 Stephen Nickell (* 1944), britischer Hochschullehrer

Sonstiges:
 Nickell Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika